Benedikt XIV. ist der Name folgender Personen:

 Benedikt XIV. (Gegenpapst) (bürgerlich Bernard Garnier; um 1370 – um 1430), Gegenpapst von 1424 bis etwa 1430
 Benedikt XIV. (Papst) (bürgerlich Prospero Lorenzo Lambertini; 1675–1758), Papst von 1740 bis 1758